Лариса Савченко-Нейланд і Наташа Звєрєва були дворазовими чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши пару Ліз Грегорі і Гретхен Магерс з рахунком 3–6, 6–3, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= П Параді К Суїр
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Е Гросбек Нана Міягі
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Л Аллен С Ам'яш
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Дж Бірн Дж Тремеллінг
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С Гомер Дж Салмон
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=5
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= П Фендік З Гаррісон-Джексон
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=7

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Л Барнард Л Філд
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= P Barg-Mager Ш Стаффорд
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= С Коллінз Дж Смоллер
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Р Феербенк-Нідеффер К Коде-Кільш
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Б Борнео К Вуд
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Н Медведєва Л Месхі
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=

Нижня половина

Посилання 
 1990 Dow Classic Draws

1990
Тур WTA 1990